Kimley Mayron (née le 12 juillet 1996) est une chanteuse pop, née à Paris et installée en Floride, États-Unis, dont on entend les premiers titres depuis 2021, avec notamment From The Heart avec Anthony B et Levitating featuring Colonel Reyel.

Carrière 
Kimley Mayron commence la musique à l’âge de 5 ans par le biais du conservatoire où elle apprend le piano, le solfège et chante au sein de la chorale. Elle se fait remarquer dès son jeune âge par sa voix particulièrement grave, hors normes pour une fille. 

Elle s’attèle à ses premières compositions à l’âge de 8 ans, coachée par sa sœur Norika Mayron. 

Elle découvre l’industrie musicale à 12 ans, où elle enregistre ses premières ébauches au sein de studios parisiens, accompagnée de musiciens de grands artistes français. 

L’envie de se tester sur scène arrive très vite, et dès ses premières prestations, cette passion pour la musique se transforme en véritable vocation. 

Les séances en studio d’enregistrement, les collaborations et les scènes s’enchaînent. On commence à la reconnaître par sa voix et ses talents d’écriture. 

En 2015, elle fait la rencontre en studio du chanteur reggae mondialement connu Anthony B. Frappé par son timbre de voix, il lui propose de venir aux Etats-Unis pour travailler ensemble. : Elle accepte et le rejoint un an plus tard, à la fin de ses études.

C'est à partir de ce moment là qu'elle apprend tout de la pop américaine et se forme pour la scène internationale à ses côtés sur la côte Est des Etats-Unis et plusieurs pays d’Europe. 

Elle sort officiellement ses propres compositions en 2021 avec Free Electron, “Levitating” en featuring avec Colonel Reyel, l'un des artistes dancehall les plus streamés en France et “From the Heart” avec Anthony B.

Discographie

Singles 

 2021 : Free Electron
 2021 : Levitating featuring Colonel Reyel

Collaborations 

 2021 : From the Heart (Anthony B featuring Kimley Mayron)

Compilations 

 2022 : Arcane Music Compilation, Compilation / Levitating / 1er Top Album Hip Hop/Rap -ITunes Belgique
 2022 : Reggae Nation, Compilation, Spotify / From The Heart (Anthony B featuring Kimley Mayron)
 2022 Reggae Top 100 / From The Heart (Anthony B featuring Kimley Mayron)

Liens externes 

 La Marne : Kimley Mayron lance sa carrière solo avec un premier single
 Radio Oxygène : Kimley Mayron, une Seine-et-marnaise tente sa chance aux Etats-Unis
 IDF1 TV : JLPP : Jacky lave plus propre, émission animée par Jacky sur IDF1
 Beur FM : [La Matinale] "Levitating", le hit de l’été signé Kimley Mayron et Colonel Reyel !
 NRJ : Interview de Kimley Mayron, Flash Info
 Radio Sensations : Musique : La chanteuse Kimley Mayron
 Espace FM : Interview Kimley Mayron, Espace Cabo
 La Marne : Artiste : Kimley Mayron au Carrousel de Paris

Notes et références 

Chanteuse américaine du XXIe siècle
Naissance en juillet 1996
Naissance à Paris